Унга:

 Унга — река в Карелии, приток Онды
 Унга — река в Чувашии, приток Большого Цивиля
 Унга — река в Чувашии, приток Катвашки
 Унга — река в Иркутской области, приток Ангары
 Унга — река в Красноярском крае
 Унга — река в Магаданской области
 Унга — река на севере Таймыра, содержит ресурсы россыпного золота
 Унга — остров в Северной Америке, близ Аляски